Roger III puede referirse a:

 Roger III, conde de parte de Carcasona.
 Roger III, conde de Foix.